Edil steht für:
 Edil (Politik), ein politischer Mandatsträger im südamerikanischen Raum

Edil ist der Familienname folgender Personen:
 Tuncer Edil (* 1945), türkisch-amerikanischer Bauingenieur